Dülferstraße (München), een straat in München
Dülferstraße (metrostation), een station van de metro van München